Zabuże (ukr. Забужжя, Zabużżia) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie czerwonogrodzkim. W 2001 roku liczyła 1336 mieszkańców.

Do 1944 roku Zabuże leżało w powiecie sokalskim, w województwie lwowskim, a do 15 lutego 1951 roku w województwie lubelskim (powiat hrubieszowski). Wieś należała do gminy Krystynopol, była równocześnie siedzibą gminy Chorobrów.

Przypisy 

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon sokalski